Назарка — хутор в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Минькинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 33,5 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Степково, Бокотово, Панфилово.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Назарка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района